Trabaldo – frazione del comune italiano di Valdilana
 Fabia Trabaldo – atleta italiana